Il Partito Liberale Italiano (PLI, fino al 2004 Partito Liberale) è un partito politico italiano fondato nel 1997. Si considera erede dell'omonima formazione attiva dal 1922 al 1994, a sua volta nata dall'unione dei movimenti che hanno guidato il Regno d'Italia prima dell'avvento del fascismo.

Storia

La nascita e le prime alleanze 
Nell'ottobre 1996 i partecipanti ad un convegno a Chianciano Terme manifestano la necessità di riproporre le loro idee in un nuovo soggetto, aperto e strutturato. Il 1º febbraio 1997 la Costituente guidata dall'ex deputato del PLI Egidio Sterpa traccia le linee guida del congresso del luglio successivo, al quale partecipano tra gli altri Carlo Scognamiglio e Luigi Caligaris..

Dopo un'iniziale intesa con l'Unione Democratica per la Repubblica di Francesco Cossiga e con il Patto Segni alla vigilia delle elezioni europee del 1999 viene stipulato un accordo con Forza Italia.

Il percorso di avvicinamento con altri soggetti della diaspora liberale, I Laici di Salvatore Grillo e la Destra Liberale - Liberali per l'Italia di Giuseppe Basini e Gabriele Pagliuzzi, culmina con il congresso del dicembre 2004, nel quale il partito registra anche l'adesione di Renato Altissimo, Attilio Bastianini e Gianfranco Ciaurro. In quella occasione viene assunta la denominazione di Partito Liberale Italiano, la medesima del partito scioltosi nel 1994.

Alle elezioni regionali del 2005 viene sperimentata un'intesa con il Nuovo PSI e il Partito Repubblicano Italiano. Subito dopo Antonietta Brancati, eletta nella fila dell'Italia dei Valori, aderisce ufficialmente. Alle politiche del 2006 il PLI aderisce alla Casa delle Libertà e presenta proprie liste in 5 circoscrizioni alla Camera e in 6 al Senato. I consensi ottenuti sono pari allo 0,3%.

I rapporti con gli alleati si deteriorano presto, soprattutto per le divergenze che emergono in occasione del referendum sulla riforma costituzionale, chiamata anche "Devolution",  ritenuta .

Gli anni dell'autonomia 
Alle elezioni politiche del 2008 si stipula un accordo con alcuni soggetti minori (Polo Civico di Centro, Unione Cattolica Italiana), presentando liste autonome in tutte le circoscrizioni, raccogliendo lo 0,28% dei voti alla Camera e lo 0,31% al Senato.

Il congresso nazionale del febbraio 2009 riconferma alla segreteria De Luca che propugna il mantenimento di una linea politica autonoma rispetto al centrodestra e al centrosinistra. La posizione del segretario uscente trova l'appoggio di Paolo Guzzanti, che pochi giorni prima del congresso lascia il gruppo parlamentare del PdL iscrivendosi al Gruppo misto, e dell'ex senatore Vincenzo Palumbo, che confluisce nel partito con il gruppo Rete Liberale, ispirato alla corrente di Nuova Democrazia Liberale del vecchio PLI. Risulta invece minoritaria la candidatura alla segreteria del direttore de L'Opinione delle libertà Arturo Diaconale, appoggiato dall'ex deputato Marco Taradash proveniente dai Riformatori Liberali, che propone la collocazione stabile nel centro-destra.

Il consiglio nazionale del maggio 2010 approva il nuovo statuto che prevede, tra l'altro, l'istituto delle primarie e il referendum; il successivo 25 gennaio la direzione nazionale approva la partecipazione al Nuovo Polo per l'Italia.

Nello stesso periodo tornano ad impegnarsi Alfredo Biondi ed Enrico Musso.

Il 10 maggio il gruppo parlamentare del Senato Unione di Centro, SVP e Autonomie assume la denominazione Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, VersoNord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano).

Il 12 novembre 2011 durante la discussione parlamentare sulla legge di stabilità 2012 (che da lì a qualche giorno avrebbe portato alla crisi del governo Berlusconi) alcuni deputati del Popolo della Libertà costituiscono una componente liberale all'interno del Gruppo misto.

Enrico Musso, in quel momento vicesegretario, si candida a sindaco di Genova con una lista civica e raggiunge il ballottaggio.

Il sostegno al Governo Monti 
Con le dimissioni del governo Berlusconi IV il partito annuncia pieno sostegno all'ipotesi di un governo tecnico guidato da Mario Monti chiedendo la cessazione delle partecipazioni pubbliche nelle aziende, l'anticipo della riforma pensionistica e dichiarandosi contrario all'introduzione di un'imposta patrimoniale. Al congresso nazionale del marzo 2012 vengono presentate due mozioni: la prima, in seguito approvata a maggioranza dei delegati, conferma Stefano De Luca nel ruolo di segretario nazionale, la seconda invece punta alla sua sostituzione con Enrico Musso. A dicembre giunge a compimento la riorganizzazione della Gioventù Liberale Italiana.

Alle successive elezioni politiche del 2013 il PLI si presenta in alcune circoscrizioni con liste autonome, e ottiene complessivamente lo 0,08% dei voti.

La scissione de I Liberali 
Nel febbraio 2014 diversi membri delusi o ex membri del partito, tra cui Renato Altissimo, Alfredo Biondi, Enrico Musso e Carlo Scognamiglio, insieme a Edoardo Croci, Giuliano Urbani e Alessandro Ortis, lanciarono I Liberali in alternativa al PLI. "I Liberali" rientreranno a Marzo 2020 a far parte del PLI, in seguito alla riacquistata autonomia del partito, sotto forma di fondazione e comitato promotore di idee.

Scelta Europea 
Alle elezioni europee del 2014 il PLI aderisce alla lista Scelta Europea, di area liberaldemocratica, che ottiene lo 0,72% dei voti e nessun eletto. Nonostante il risultato, al congresso dell'ottobre successivo il PLI conferma il dialogo con le altre formazioni dell'area laica (Fare per Fermare il Declino, Partito Federalista Europeo, Partito Repubblicano Italiano e Radicali Italiani). Stefano De Luca è eletto presidente, con Giancarlo Morandi confermato nel ruolo di segretario e Daniele Toto che assume brevemente la carica di coordinatore organizzativo.

Il 20 novembre 2014 Ivan Catalano, eletto alla Camera con il Movimento 5 Stelle, rende nota la sua adesione al PLI, entrando a far parte del Gruppo misto che comprende anche il Partito Socialista Italiano. Tuttavia dopo mesi di incomprensioni con i dirigenti, culminate con un'espulsione, questi il 1º aprile 2015 passa a Scelta Civica.

Appoggio al centro-destra 
Alle elezioni regionali del 2015 il PLI presenta proprie liste in Liguria e in Puglia, in appoggio ai candidati di centro-destra.

In occasione delle elezioni amministrative del 2016 il PLI a Roma presenta una propria lista in appoggio della candidata sindaco Giorgia Meloni che ottiene lo 0,9% dei voti. A Napoli, invece, costituisce una lista insieme ai Repubblicani, nell'ambito della coalizione di centrosinistra, che raccoglie lo 0,2%.

Il PLI si schiera per il no nel referendum sulla riforma costituzionale del 2016. A dicembre si iscrive al PLI la senatrice Cinzia Bonfrisco, già presidente del gruppo dei Conservatori e Riformisti.

Politiche 2018: l'accordo con la Lega 
Il PLI ha aderito alla coalizione di centro-destra anche per le elezioni politiche del 2018: sfumata la partecipazione alla lista Noi con l'Italia, viene stretto un accordo con la Lega, che consente l'elezione di Giuseppe Basini alla Camera e Cinzia Bonfrisco al Senato, ma non quella di Stefano De Luca, pure candidato al Senato. Entrambi gli eletti si iscrivono ai gruppi parlamentari della Lega.

La nuova autonomia 
Nel corso del 2019 la presa di distanza dalle posizioni della Lega, avvalorata da opinioni per cui "chi tifa Orban non è un liberale",  si traduce nella necessità di "un'ampia coalizione liberale contro i sovranismi". Dopo questa decisione il deputato Basini si dimette dal partito e, insieme alla deputata Bonfrisco, rifonda la Destra Liberale Italiana, che rimane alleata della Lega. Il PLI rimane quindi privo di rappresentanza parlamentare.

A marzo 2020 I Liberali divengono una fondazione che rientra nel PLI con Carlo Scognamiglio nominato Presidente d'onore e membro di Comitato di Garanzia e d'Orientamento del partito. 

Per le Elezioni regionali in Puglia del 2020, venuta meno l'ipotesi di sostenere un candidato proprio, il PLI appoggia il candidato di Italia Viva Ivan Scalfarotto, formando una lista unica con Volt Italia e Alleanza Liberaldemocratica per l'Italia; in Campania, il PLI appoggia il presidente uscente Vincenzo De Luca presentando una lista unica con +Europa.

A novembre 2020, in seguito alla costituzione del gruppo parlamentare di Azione e +Europa e tramite documento politico congiunto, il Partito Repubblicano Italiano  sigla un accordo finalizzato a perseguire "il rafforzamento del coordinamento politico e la partecipazione ad iniziative comuni. Continuando a lavorare insieme per costruire una lista liberal democratica in vista delle prossime elezioni politiche includendo movimenti politici, associazioni e personalità che condividano i nostri valori e proposte."
Il PLI avvia quindi un processo di avvicinamento alle forze di area liberaldemocratica che però in questa prima fase non si conclude.

Da marzo 2021 Azione, +Europa, Partito Repubblicano Italiano, ALI e I Liberali chiamano Carlo Cottarelli a presiedere "Programma per l'Italia", un comitato scientifico che formalizzerà proposte di matrice liberale per un nuovo programma di governo. Il partito non fa parte ufficialmente del comitato, ma Scognamiglio e la fondazione "I Liberali" sono parte dei tavoli di ricerca.

Elezioni politiche 2022 e ritorno nel centro-destra 
Il 30 luglio 2022, in vista delle elezioni politiche anticipate, il Consiglio Nazionale sfiducia il presidente Stefano De Luca e il co-segretario Nicola Fortuna, intenzionati ad instaurare un'alleanza con Azione di Carlo Calenda.IL 5 Agosto il Co Segretario Claudio Gentile che con Foryna e Sorcinelli eta stato eletto al Xxxi  Vonftesso del Marzo 2020 rassegna per gravi motivi di salute le dimissioni dalla carica restando  pero' nel partito . Il nuovo presidente facente funzioni diventa Francesco Pasquali e il segretario Roberto Sorcinelli si professa favorevole ad un'alleanza con il centro-destra.

L'ex Presidente De Luca e l'ex co-segretario Fortuna tentano di depositare il simbolo per le elezioni del 25 settembre, un  tentativo  bloccato prima dal Viminale e dalla Corte di cassazione che stabilisce il loro difetto di legittimazione. Viene invece ammesso il simbolo presentato dal Presidente Pasquali su delega del Segretario Sorcinelli, ritenuto unico legittimato.

Il 15 settembre 2022, nel corso di una conferenza stampa congiunta, il Segretario del PLI Roberto Sorcinelli e il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani siglano un accordo per riportare al centro i temi cari al liberalismo italiano. Il 23 settembre si tiene il XXXII congresso del partito, che conferma Sorcinelli nel ruolo di segretario e Pasquali nel ruolo di presidente.

Ideologia 

I riferimenti ideali sono ravvisabili nel liberalismo riformatore di Benedetto Croce e Piero Gobetti, nelle moderne tesi conservatrici e negli insegnamenti liberisti di Luigi Einaudi. Nonostante ciò, un articolo di Stefano de Luca sul sito ufficiale del partito ha fortemente criticato il "liberismo esasperato", sostenendo che il "liberismo economico" sia una "maldestra imitazione del liberalismo".

Altre figure significative sono Camillo Benso di Cavour, Giovanni Giolitti, Giovanni Amendola, Vittorio Emanuele Orlando, Enrico De Nicola e Giovanni Malagodi.

Dal punto di vista programmatico l'influenza di Milton Friedman si traduce in posizioni di privatizzazione e liberalizzazione dei settori non strategici, l'abolizione di monopoli e oligopoli per favorire la libera concorrenza, la riduzione del debito pubblico tramite la vendita di patrimonio non essenziali e la riduzione della spesa corrente, il taglio della pressione fiscale e profonde modifiche alla legge Fornero. Il PLI è a favore dell'abolizione del valore legale dei titoli di studio e della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura inquirente. Nell'ambito dei diritti civili e sostanziali aperture sia in materia di procreazione assistita sia in relazione alla cura della salute e al fine vita..

Testata 
L'organo ufficiale è Rivoluzione Liberale, disponibile nella sola versione on-line.

Risultati elettorali

Congressi 
 XXIII (I dalla Rifondazione) Congresso Nazionale - Roma, 4-5 luglio 1997
 XXIV (II dalla Rifondazione) Congresso Nazionale - Roma, 23-24 febbraio 2001
 XXV (III dalla Rifondazione) Congresso Nazionale - Roma, 3-4 dicembre 2004
 XXVI (IV dalla Rifondazione) Congresso Nazionale - Roma, 22-24 giugno 2007
 XXVII (V dalla Rifondazione) Congresso Nazionale - Roma, 20-22 febbraio 2009
 XXVIII (VI dalla Rifondazione) Congresso Nazionale - Roma, 23-25 marzo 2012
 XXIX (VII dalla Rifondazione) Congresso Nazionale - Roma, 3-5 ottobre 2014
 XXX (VIII dalla Rifondazione) Congresso Nazionale - Roma, 12-15 maggio 2017
 XXXI (IX dalla Rifondazione) Congresso Nazionale - Roma, 28-29 febbraio, 1 marzo 2020

Struttura 
Il Consiglio nazionale, di 80 membri, coordina l'azione politica e la vita organizzativa del partito secondo gli indirizzi fissati dal Congresso Nazionale; delibera altresì in merito alle modifiche statutarie delegate anche dai singoli consiglieri, riunendosi almeno due volte l'anno su convocazione del proprio Presidente, previa deliberazione della Direzione Nazionale. Essa è il suo organo di esecuzione e di indirizzo politico, composta da 21 membri, il cui compito principale è controllare le organizzazioni e le attività degli organi periferici e dei gruppi parlamentari.

Segretari 
 Stefano De Luca (1997-2014)
 Giancarlo Morandi (2014-2020)
 Nicola Fortuna, Roberto Sorcinelli e Claudio Gentile (2020-2022)
 Roberto Sorcinelli (dal 2022)

Vicesegretari 
 Luigi Compagna (1997-2004)
 Attilio Bastianini (2000-2004)
 Savino Melillo (2000-2004)
 Salvatore Grillo (2007-2008)
 Paolo Guzzanti (2009-2010)
 Enrico Musso (2011-2012)
 Giuseppe Zecchillo (dal 2022)

Presidenti 
 Egidio Sterpa (1997-2000)
 Carla Martino (2000-2009)
 Carlo Scognamiglio (2009-2012)
 Enzo Palumbo (2012-2014)
 Stefano De Luca (2014-2022)
 Francesco Pasquali (dal 2022)

Presidenti onorari 
 Gianfranco Ciaurro (1997-2000)
 Carla Martino (2009-2014)
 Giuseppe Basini (2017-2019)
 Carlo Scognamiglio (dal 2020)

Controversie 
Sono state sollevate critiche relativamente alla presunta scarsità di democrazia interna al partito.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Partiti liberali italiani